Карстовые пещеры в Маросе и Панкепе — пещеры с наскальными доисторическими рисунками, расположенные на территории сопредельных округов  и  индонезийской провинции Южный Сулавеси. Рисунки считаются самым ранним образцом изобразительного искусства в мире, их возраст оценивается по крайней мере в  лет.

Описание 
Карстовые пещеры образуют комплекс, который также называют «Доисторическое место Леанг-Лианг» — название происходит из языка макасарцев. Пещеры имеют свои имена: Петтае, Джейн, Сарипа, Джари, Карраса и так далее, их стены известняковые. Они расположены в 12 километрах от города Марос, центра одноимённого округа, и в 30 километрах от города Макассар — административного центра провинции. Вход в пещеры находится в 30 метрах над рисовым полем, туда можно подняться по лестнице.

По данным исследования 2014 года, трафаретному изображению руки в пещере Леанг Темпусенг не менее  лет. Изображению свиньи-бабируссы из этой пещеры по оценкам  лет. В 2017 году было открыто ещё одно изображение целебесской свиньи в пещере Леанг Тедонгнге, возраст которого, согласно опубликованной в январе 2021 года датировке, составляет не менее  лет, что делает его самым древним образцом изобразительного искусства, известным науке на момент публикации исследования. Для определения возраста использовался  датирования.

История 
Местное население издавна знало об этих пещерах и использовало их для своих нужд. Голландские археологи начали исследовать близлежащие пещеры в 1950-х годах, но пещера Петтакаре была впервые исследована британским археологом Яном Гловером в 1973 году.

В октябре 2014 года правительство Индонезии пообещало «усилить» защиту древних наскальных рисунков и объявило о планах включить все пещеры Сулавеси в официальный список «культурного наследия» страны, а также подать заявку на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Примечания

Литература 
 
 
 

Первобытное искусство
Петроглифы Азии
Пещеры Индонезии
Южный Сулавеси